Legitime steht für:

 Legitimität, Anerkennungswürdigkeit bzw. Rechtmäßigkeit von Personen, Institutionen oder Vorschriften
 Apanage, Abfindung nicht-regierender Mitglieder eines Adelsgeschlechts mit Landbesitz, Einkünften aus Liegenschaften oder Geldzahlungen zur Ermöglichung eines standesgemäßen Lebenswandels